Turku – miasto w Finlandii
 Turku Główne – stacja kolejowa w Turku 
 „Turku” – fiński kuter rakietowy